Кибет — кенийская фамилия.

 Кибет, Дункан — кенийский марафонец.
 Кибет, Люк — кенийский марафонец.
 Кибет, Сильвия (род. 1984) — кенийская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 5000 метров. 
 Кибет, Стивен (род. 1986) — кенийский бегун на длинные дистанции. 
 Кибет, Уилсон (род. 1972) — кенийский бегун на длинные дистанции, который специализировался в марафоне.
 Кибет, Хильда (род. 1981) — нидерландская бегунья кенийского происхождения.